Die Bezeichnung Yacuma steht für:
Provinz Yacuma – eine Provinz im Departamento Beni in Bolivien
Yacuma (Berg) – etwa 6000 m hoher Gipfel der Gebirgskette Cordillera Real
Río Yacuma – ein Fluss im Tiefland von Bolivien
Santa Ana del Yacuma – eine Kleinstadt am Río Yacuma in Bolivien
Santa Rosa de Yacuma – eine Kleinstadt in Bolivien